Anthony Brummelkamp (1811-1888), predikant
 Anthony Brummelkamp (1839-1919), politicus